

Geografia 
 Case Pettinella – località nel comune di Spoltore, provincia di Pescara in Abruzzo

Persone 
 Armida Parsi-Pettinella – cantante mezzosoprano italiana
 Claude Pettinella – karateka francese
 Ryan Pettinella – ex cestista statunitense con cittadinanza italiana